

Комсомольський сільський округ — адміністративна одиниця, Сарикольський район, Костанайська область
 Комсомольський сільський округ — адміністративна одиниця, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область